Le Caillou de Gargantua ist der Name folgender Menhire in Frankreich:

 Le Caillou de Gargantua, anderer Name des Menhir von Bissin bei Guerande, Département Loire-Atlantique
 Le Caillou de Gargantua (Eure) in Port Mort, Département Eure, Normandie